krokus (szafran) – rodzaj roślin z rodziny kosaćcowatych
 Krokus (Krokos) – w mitologii greckiej młodzieniec zamieniony w szafran
 Krokus – szwajcarska grupa muzyczna
 Krokus – album grupy muzycznej Krokus
 Krokus 10501 – polski radioodbiornik
 Krokus – firmowa nazwa: powiększalników fotograf., rzutników i przeglądarek do przeźroczy, produkowanych w PZO

Zobacz też 

 Crocus – strona ujednoznaczniająca